Осмонов — фамилия. Известные носители:
 Осмонов, Алибек (1996) — киргизский борец вольного стиля.
 Осмонов, Алыкул (1915—1950) — киргизский поэт, драматург, переводчик.
 Осмонов, Асанкул (род. 1935) — народный артист Киргизии.
 Осмонов, Бекмамат (1946—1997) — киргизский политик, депутат Жогорку Кенеша, аким Джалал-Абадской области.
 Осмонов, Чынтемир Джакшилыкович (1923—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.